Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 24 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Squaw Valley. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Ernst Hinterseer, srebro wywalczył jego rodak Mathias Leitner, a brąz zdobył Francuz Charles Bozon.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960